Fórnoles kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Fórnoles (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Teruel, 
 Fórnoles (kommun), Aragonien, Provincia de Teruel, 

Robotskapade Spanienförgreningar